Een verkeersweg:
 N479 (Frankrijk)
 N479 (Nederland), zie Provinciale weg 479

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing